Русский поход Карла XII — события 1708-1709 годов, окончившиеся Полтавской битвой.
Русский поход (Кампания в России, ) — название Отечественной войны 1812 года, используемое для её обозначения с французской стороны.